У́хов (У́хова) — русская фамилия.

Известные носители

А, В 
 Ухов, Александр Петрович (род. 1951) — журналист. телеведущий, сценарист, писатель, продюсер.
 
 Ухов, Валентин Петрович (1908—1957) — советский военачальник, генерал-майор авиации. Во время Великой Отечественной войны некоторое время был непосредственным командиром сына Иосифа Сталина Василия.

Д, И 
 Ухов, Дмитрий Петрович (род. 1946) — российский журналист, специалист в области джазовой музыки, продюсер.

К, М 
 Ухов, Константин Сергеевич (1889—1966) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, действительный член Географического общества СССР, профессор, инженер-капитан 1-го ранга.
 Ухов, Михаил Сергеевич (1958—2019) — российский автогонщик.

С, Ю 
 Ухов, Сергей Борисович (1932—2004) — профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ, почётный строитель Москвы.
 Ухов, Юрий Владимирович (1937—2007) — советский и российский хоровой дирижёр, народный артист России.

См. также

Примечания